Шмаль:

Фамилия 
 Шмаль, Адольф (, 1872—1919) — австрийский велогонщик и фехтовальщик, олимпийский чемпион 1896 года.
 Шмаль, Генадий Иосифович (род. 1937) — один из создателей нефтегазового комплекса Западной Сибири.
 Шмаль, Славомир (; род. 1978) — польский гандбольный вратарь, призёр чемпионатов мира.

Прочее 
 Шмаль — сленговое название марихуаны.